300-й стрелковый полк () (в/ч 28634) — эстонский стрелковый полк, воевавший в годы Великой Отечественной войны в составе 7-й Эстонской стрелковой дивизии и 8-го Эстонского стрелкового корпуса. Создан вместо одноимённого стрелкового полка в 7-й стрелковой дивизии, расформированного в декабре 1941 года.

Командование

Командиры 
 Эльтерман, Марк Моисеевич (до 5 мая 1942)
 Лукас, Иван Маркович (4 августа — 28 сентября 1942)
  (28 сентября 1942 — декабрь 1943)
 Пауль, Ильмар Иоганович (с 22 апреля 1944)
 подполковник , заместитель по строевой части

Начальники штаба полка 
 майор Сеер, Эдуард Мартович, начальник штаба

Комиссары 
 полковник Н. Кангро, полковой комиссар
 старший лейтенант И. Чернов, заместитель полкового комиссара
 майор Пеэтер Волт, заместитель полкового комиссара
 майор Э. Я. Сяремат, заместитель по политчасти

Командиры батальонов 
 капитан Герман Паппел
 капитан Ф. Велтмандер
 старший лейтенант Эдуард Пулвер
 капитан Пётр Расторгуев (командир 82-мм миномётной роты)
 старший лейтенант Николай Минский (командир 82-мм миномётной роты)
 капитан Роланд Киви (командир пулемётной роты)

Структура 
 1-й батальон 300-го стрелкового полка
 2-й батальон 300-го стрелкового полка
 3-й батальон 300-го стрелкового полка
 миномётная рота
 пулемётная рота

Отличившиеся воины полка 
  Аллик, Август Августович, младший лейтенант, командир взвода разведки
  Кундер, Якоб Мартинович, лейтенант, командир 1-й стрелковой роты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте «Память народа»

Эстонские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Стрелковые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году